Landtagswahlkreis Dortmund steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund I
 Landtagswahlkreis Dortmund II
 Landtagswahlkreis Dortmund III
 Landtagswahlkreis Dortmund IV